Kaufmannshaus (Hamburg)
 Kaufmannshaus Hansen - Flensburg
 Weingand'sches Kaufmannshaus - Heilbronn